Ниже представлен список видов растений, входящих в род  семейства .

Типовой вид рода — .

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

Ссылки 
 

Лантана